Râul Valea Cerbului se poate referi la:

 Valea Cerbului - râu afluent al Prahovei
 Valea Cerbului - râu afluent al Sălăuței